Miejscowości w USA:
 Drayton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
Gminy w USA:
 Drayton (ang. Drayton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
W Wielkiej Brytanii:
 Drayton (Cherwell) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Drayton – miejscowość w Curry Rivel, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Drayton – miejscowość w Portsmouth, w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Drayton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Drayton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Drayton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Drayton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Drayton – miejscowość w South Petherton, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Drayton (Vale of White Horse) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Drayton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Drayton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)